"Lightbulb Crew" est un studio de développement de jeux vidéo basé à Paris, en France. Fondé en 2013 par Anders Larsson, l'entreprise est spécialisée dans les jeux de stratégie à forte composante narrative et direction visuelle marquée tel que Othercide.

Historique 
Lightbulb Crew a été créé en 2013 en Suède puis a été relocalisé à Paris la même année.

L'entreprise a commencé à développer Games of Glory en 2014. Le jeu est sorti en avril 2017.
Games of Glory était un MOBA Free-to-play inspiré par League of Legends disponible sur Windows et Playstation 4. Les serveurs en ligne du jeu ont officiellement fermé en mars 2021.

Après ce premier jeu, le studio a développé un T-RPG à ambiance horrifique appelé Othercide édité par Focus Entertainment et sorti en 2020.

Jeux développés

Notes et références 

Jeu vidéo